Topolia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Topólia (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Apoxiranthísa Límni Kopaḯs, sjöbotten, Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar